Francesco Boncompagni ist der Name folgender Personen:

* Francesco Boncompagni (1592–1641), italienischer Kardinal und katholischer Erzbischof
 Francesco Boncompagni Ludovisi (1886–1955), Prinz von Piombino, italienischer Politiker und Gouverneur von Rom